est le titre de plusieurs œuvres :

Théâtre 
 The Meanest Man in the World, une pièce de théâtre écrite par George M. Cohan, créée en 1920

Cinéma 
 The Meanest Man in the World, un film américain réalisé par Edward F. Cline, sorti en 1923 ;
 The Meanest Man in the World, un film américain réalisé par Sidney Lanfield, sorti en 1943.